Жильцовская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 72 километрах на юго-запад от города Шенкурска, на левом берегу реки Суланда, притока Пуи. Ближайшие населённые пункты: на севере, на противоположенном берегу реки, деревня Клементьевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2091» как «Жильцовская». Насчитывала 6 дворов, 24 жителей мужского пола и 30 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года Клементьевская(Жильцовская, Ильинская) насчитывает 13 дворов, 31 мужчину и 39 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Михайловского сельского общества Михайловской волости, которая была выделена 1 марта 1918 года из Верхосуландской волости.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»